Ри́чард Джон Гре́ко (; род. 23 марта 1965 года) — американский актёр и бывший манекенщик.

Детство 
Ричард Греко родился в Уотертауне, штат Нью-Йорк, в семье Кэролайн и Ричарда Греко. Ричард имеет итальянское и ирландское происхождение<ref>«Richard Grieco; '21 Jumpstreet' adds a Handsome Rebel», "The Washington Post, 7 May 1989 </ref>. Он являлся игроком футбола в Central Connecticut State University.

 Карьера 
Ричард работал моделью для таких компаний, как Армани, Кельвин Кляйн и Chanel. Позднее начал обучаться актёрскому мастерству. Первой ролью для Ричарда стала роль Рика Гарднера в американской мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить» с 1985 по 1987 годы. В 1988 году Греко предстал перед зрителями в роли детектива Денниса Букера в сериале «Джамп стрит, 21». Также Ричард появлялся в сериале Marker в 1995 году. Дебютом на большом экране для Ричарда стала роль Майкла Корбена в фильме «Если бы красота могла убивать» 1991 года. Затем последовало множество эпизодических ролей, в основном в малобюджетных картинах. В 1998 году Ричард сыграл самого себя в комедии «Ночь в Роксбери».

В 1994 году Ричард начал певческую карьеру с группой Dunmore. Он подписал контракт с немецкой звукозаписывающей компанией и выпустил диск под названием Waiting for the Sky to Fall в 1995 году. Позднее Ричард стал работать совместно с музыкальным менеджером, Шерил Богарт и впоследствии создал свою собственную группу, «Wasteland Park»'' в 2004 году.

Личная жизнь 
В 2001 году Ричард встречался с другой звездой сериала «Одна жизнь, чтобы жить», Ясмин Блит. Примечательно, что Ричард и Ясмин даже снялись в одном фильме под названием «Небо или Вегас» в 1999 году.

В настоящее время актёр является холостяком, проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. У Ричарда Греко есть сын, Дилон Джастис Сиссонс (род. 1999) от его бывшей девушки, модели и актрисы Кимбер Сиссонс.

Ричард Греко коллекционирует автомобили 1980-х годов и увлeкается живописью.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Университета Центрального Коннектикута